Генна́дий Ива́нович Са́вин (род. 15 января 1948 года, Дзауджикау, Северо-Осетинская АССР) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, специалист в области создания систем моделирования сложных процессов и автоматизации проектирования, академик РАН (2000), член Президиума Российской академии наук, заведующий кафедрой высокопроизводительных вычислительных систем МФТИ.

Этапы биографии 
 Окончил ФУПМ МФТИ в 1971 году
 В 1978 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат физико-математических наук.
 В 1981 году удостоен Премии Совета Министров СССР
 В 1982 году Г. И. Савину была присуждена степень доктора физико-математических наук, а в 1983 году — звание профессора.
 15 декабря 1990 года избран членом-корреспондентом РАН в отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации по специальности «САПР в машиностроении».
 26 мая 2000 года избран академиком РАН по отделению математических наук.

С 1975 года работает по совместительству на кафедре исследования операций факультета ВМК МГУ в должностях: ассистента (1975-1986), доцента (1986-1988), профессора (с 1988).

Занимаемые должности 
 Главный редактор журнала «Автоматизация проектирования»
 Заведующий кафедрой высокопроизводительных вычислений МФТИ
 Директор Межведомственного суперкомпьютерного центра
 Главный научный сотрудник «Вычислительного центра РАН»

Ссылки 
 Г. И. Савин на сайте РАН
 Савин Геннадий Иванович на сайте ВАК в 2009 г.
 Кафедра высокопроизводительных вычислительных систем 
 Г. И. Савину — 60 лет // МФТИ
 Г. И. Савин — научные работы в системе Истина МГУ
 Савин Г. И. на сайте Math-Net.Ru.

Примечания 

Кибернетики России
Кибернетики СССР
Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института
Сотрудники ВЦ РАН
Преподаватели факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ
Преподаватели Московского физико-технического института
Члены-корреспонденты АН СССР